ПСД:

 Партия свободных демократов
 Партия социалистического действия
 Партия социального действия
 Партия социальной демократии
 Первый специализированный депозитарий
 Полиэтилен среднего давления
 Правовой союз Дании
 Провод с обмоткой из стекловолокна двухслойный
 Проектно-сметная документация
 Протонно-стимулированная диффузия
 Пункт сбора донесений
 Пункт сетевого доступа
 Подводное средство движения